Лісі́-Кліньо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лісі-Кліньон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лісі-Кліньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена